Karl Klages ist der Name folgender Personen:

* Karl Klages (Politiker, 1881) (1881–1967), deutscher Politiker, Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (CDU)
 Karl Klages (Politiker, 1904) (1904–1967), deutscher Pädagoge und Politiker (SPD)